La Rochepot est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 La Rochepot, Antoine de Silly, comte de La Rochepot, également Baron de Montmirail, Damoiseau de Commercy et Chevalier du Saint-Esprit. Né vers 1540, mort en 1609.